Шерзод Каримов (; род. 26 января 1989 года; Зарафшан, Узбекская ССР) — узбекский футболист. Полузащитник ташкентского «Пахтакора» и национальной сборной Узбекистана.

Карьера 
Шерзод Каримов начал свою профессиональную карьеру в 2006 году в составе команды Первой лиги «Шайхонтохур». В 2008 году он перешёл в клуб Высшей лиги «Кызылкум». В составе «Кызылкума» Каримов играл до начала 2009 года и за это время сыграл в составе команды двенадцать матчей.

В начале 2009 года он подписал контракт с ташкентским «Пахтакором». В феврале 2013 года «Пахтакор» сдал Шерзода Каримова в качестве аренды в китайский клуб «Циндао Чжуннэн». В составе китайской команды Шерзод Каримов не смог закрепится в стартовом составе и в июне того-же года вернулся в «Пахтакор». До сегодняшнего времени он сыграл в составе «Пахтакора» в 124 матче и забил 19 голов.

Достижения 
  Чемпион Узбекистана: 2012, 2014
  Вице-чемпион Узбекистана: 2009, 2010
  Бронзовый призёр Чемпионата Узбекистана: 2011
  Обладатель Кубка Узбекистана: 2009, 2011

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Кызылкум»
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Циндао Чжуннэн»